199 километр — железнодорожная платформа Башкирского региона Куйбышевской железной дороги на линии Карламан — Белорецк. Расположена в Белорецком районе Республики Башкортостан, к северу от села Буганак. В 1,4 км к северу от платформы проходит региональная автодорога 80Н-031 Уфа — Белорецк.

Время движения от ст. Белорецк 3 минуты.Грузовые и пассажирские операции не производятся. Имеется 1 боковая пассажирская платформа низкого типа, рассчитанная на прием 1 вагона.

Примечания 

Остановочные пункты Башкирского отделения Куйбышевской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Белорецкого района